Owensville (Indiana)
 Owensville (Missouri)
 Owensville (Ohio)